Geri steht für:

 Geri (Zypern), Vorort von der zypriotischen Hauptstadt Nikosia
 ein mythologischer Wolf, siehe Geri und Freki
 Kurzform des männlichen Vornamens Gerhard

Geri ist der Familienname folgender Personen:
 Adolfo Geri (1912–1988), italienischer Schauspieler
 Ettore Geri (1914–2003), italienischer Schauspieler
 Iska Geri (1914–2002), deutsche Schauspielerin
 Jakob Geri (1901–1974), israelischer Politiker

Siehe auch:
 Gery